Костылёв — русская фамилия. Известные носители:

 Костылёв, Евгений Арсентьевич (1914—1961) — Герой Советского Союза.
 Костылёв, Михаил Алексеевич (1900—1974) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

См. также 
  — русская фамилия. 
  — название географических объектов.